Tour Blanche ou La Tour-Blanche est un nom de lieu ou d'édifice, et un titre de film.

Toponyme 

 La Tour-Blanche, ancienne commune française située dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Le Canton de La Tour Blanche, ancien canton français, dont le chef-lieu était La Tour-Blanche.
 La Tour-Blanche-Cercles, commune française incluant La Tour-Blanche.

Édifice 
 La Tour Blanche d'Arras-sur-Rhône (France).
 La Tour Blanche de La Défense (France).
 La Tour Blanche d'Issoudun (France).
 La Tour Blanche, donjon de la Tour de Londres (Grande-Bretagne).
 La Tour Blanche de Nuremberg (Allemagne).
 La Tour Blanche de Prague (République tchèque).
 La Tour Blanche de Hradec Králové (République tchèque).
 La Tour Blanche de Séville (Espagne).
 La Tour blanche de Thessalonique (Grèce).
 Château La Tour Blanche, domaine viticole en appellation Sauternes dans le vignoble de Bordeaux.

Cinéma 

 La Tour blanche, film américain de Ted Tetzlaff sorti en 1950.